Le  est un stade de  places situé à Chesterfield.

Construit en 2010, il accueille les rencontres à domicile du Chesterfield Football Club depuis le début de la saison 2010-2011 en remplacement du Saltergate Recreation Ground

Évènements 
 L'inauguration officielle a eu lieu le  lors d'une rencontre amicale entre Chesterfield FC et Derby County (4-5). 
 La plus grande affluence (10.089 spectateurs) de l'histoire du stade a été enregistrée le  face à Rotherham United (5-0).
 Le , le stade a accueilli sa première rencontre internationale : un match amical entre l'Angleterre U19 et l'Allemagne U19, remporté par l'Allemagne (0-1).
 Le , l'équipe d'Angleterre U23 s'est produite au Proact Stadium dans le cadre d'une rencontre de qualification pour l'Euro 2013 face à la Norvège U23 (1-0).

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 2010
Stade de football en Angleterre
Stade portant le nom d'une entreprise
Bâtiment dans le Derbyshire